Detta är en lista över de 221 kommunerna i departementet Loire-Atlantique i Frankrike.

Loire-At
Kommuner Loire-Atl